Lukaschewitsch (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Lukaschewitsch (* 1991), russischer Rennfahrer
 Oleksij Lukaschewytsch (* 1977), ukrainischer Weitspringer

Siehe auch:
 Łukasiewicz